97-й армейский корпус (), сформирован 28 октября 1944 года.

Боевой путь корпуса 
В конце 1944 — начале 1945 — дислоцировался на северо-востоке Италии (в районе Триеста).

Состав корпуса 
В январе 1945:
 237-я пехотная дивизия
 188-я горнопехотная дивизия

В мае 1945:
 237-я пехотная дивизия
 188-я горнопехотная дивизия
 392-я пехотная дивизия (хорватская)

Командующий корпусом 
 С 28 октября 1944 — генерал горных войск Людвиг Кюблер (5 мая 1945 раненым взят в плен партизанами Тито, затем убит)

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне